Бурмакин () — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Бурмакин 
 Бурмакин, Дмитрий Валерьевич (род. 1981) — российский бегун-марафонец.
 Бурмакин, Никита Геннадьевич (род. 1989) — российский игрок в пляжный теннис.
 Бурмакин, Эдуард Владимирович (1928—2015) — российский писатель, философ, деятель культуры.



Топоним 
 Бурмакина — деревня в Слободо-Туринский районе Свердловской области России.

Другое 
 Бурмакино — более полутора десятков поселений с таким наименованием в Российской Федерации (разные регионы страны)
 В России также имеются озёра с аналогичным наименованием (Бурмакино озеро)

См. также 
 Бурмакины — старинный русский дворянский род из Ряжского уезда Рязанской губернии. См. Список дворянских родов Рязанской губернии.
 Валентин Осипыч Бурмакин — литературный персонаж из произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина».
 Бурмакин — литературный персонаж из произведения В.Г. Короленко. «Сибирские рассказы и очерки».
 Бурмака
 Бурмак